Лидия Матвеева (4 апреля 1925 — 10 ноября 1941) — юная героиня Великой Отечественной войны, замучена и повешена фашистами 10 ноября 1941 года.

Биография 
Родилась 4 апреля 1925 года в городе Ленинграде. Проживала вместе с мамой и сестрой Женей. Училась в ленинградской средней школе №9 Смольнинского района по улице Калашниковская набережная. В летний период приезжала погостить к бабушке в деревню Иваново Рузского района. В 1941 году также находилась в Подмосковье, отдыхала вместе с двоюродной сестрой Екатериной. 

Глубокой осенью 1941 года враг уже был на подступах к Москве. В деревне Иванове, где находилась Лида, уже были слышны орудийные залпы орудий, пулеметные и автоматная очереди. Немцы оккупировали деревню 26 октября. В начале ноября к населённому пункту подошли два советских танка. Их цель была разведка в тылу врага. Экипаж танковой бригады Иван Мороза и Алексея Сенцова совершали очередной рейд. На одной из улиц навстречу танкам выбежала девушка, Лида Матвеева, которая предупредила об опасности.

По некоторым данным сами фашисты заметили танки и девушку, по другим — её им сдал один из местных жителей. 10 ноября 1941 года немцы арестовали Лиду, жестоко избив, повесили на развесистой липе у сельсовета,  трое суток фашисты не разрешали снять тело. Отступая, бросили тело юной девушки в горящий дом. 

Похоронили пятнадцатилетнюю девочку в больничном саду местные жители. После войны захоронение перенесли в сквер около клуба, где установили белый мраморный обелиск.

Память 
 Имя юной героини Лиды Матвеевой было занесено в Книгу почёта Московской Областной пионерской организации им. В. И. Ленина.
 В центре деревне Иваново, на месте захоронения Лиды, установлен белый мраморный обелиск.

Примечания

Ссылки 
 Герой Лида Матвеева
 Лидия Матвеева. Рузский краеведческий музей
 О Лидии Матвеевой

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне
Пионеры-герои